Tachta steht für:

 eine historische Flächeneinheit in Armenien, siehe Tan (Einheit)
 spezielle Sitz- bzw. Liegemöbel im Kaukasus und Zentralasien, siehe Taptschan 

 Begriffe, Orts- und andere Namen aus den Turksprachen mit der Bedeutung „Holz, hölzernes, Brett, Planke usw.“, im Türkeitürkischen heute in der Schreibweise "Tahta", z. B.
 Tachta Köprü, Tahta Köprü, wörtlich „hölzerne Brücke“, ein Ort in der Türkei
 Tachtadschi, Tachtadschy, Tahtacı, eine Ethnie in der Türkei